Ángela Villar (nascuda a Lleida) és una actriu catalana.

Biografia 
Es forma a l'Estudi de Juan Carlos Corazza. Ha compaginat el seu treball en el teatre amb directors com Max Lemcke a La vida en chándal i Óscar Martínez a Dos menos. Entre els seus treballs cinematogràfics destaquen pel·lícules com Hienas de Norberto Ramos del Val, i Otro verano de Jorge Arenillas. Als XXV Premis de la Unión de Actores fou nominada al premi a la Millor actriu de repartiment pel seu paper a Cuando deje de llover.

Filmografia 
Llargmetratges
 Madrid, int. (2020)
 Mapa de recuerdos de Madrid (documental, 2014)
 Otro verano (Jorge Arenillas, 2011)
 Diamond flash (Carlos Vermut, 2011)
 Hienas (Norberto Ramos del Val, 2008)
Curtmetratge 
 Tengo Miedo (Gonzalo Escribano Maldonado, 2018)
 La paciencia del cazador (2013)
 En Madrid no hay sitio para el amor (Antonio Alonso, 2006)
 Lejos (Francisco Cintado, 2004)
 Zorionak (2003)
 Cuando Pedro dejó a Alicia (Fran Casanova, 2002)
Sèries 
 Tus Monstruos (Gonzalo Escribano Maldonado, 2020)
 No te puedes esconder (2019)

Referències 

Actors lleidatans
Actors de cinema catalans del sud
Actors de sèries de televisió catalans del sud
Artistes lleidatans contemporanis